Miejscowości:
 Tylża (Sowieck) − miasto w obwodzie kaliningradzkim
 Tylża − wieś na Litwie, w okręgu szawelskim
 Tylża − wieś na Litwie, w okręgu uciańskim

Rzeki:
 Tylża − rzeka na Litwie
 Tylża − rzeka w Rosji

Zobacz też:
 Pokój w Tylży